Кларкдејл има више значења:
 Кларкдејл (Аризона)
 Кларкдејл (Мисури)